Скьяви () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Скьяви, Роландо (род. 1973) — аргентинский футболист, защитник.
 Скьяви-ди-Абруццо — коммуна в Италии, располагается в регионе Абруццо, в провинции Кьети.